Por Elcano puede entenderse:

 Juan Sebastián Elcano, explorador español;
 «Sebastián Elcano», seudónimo que como gastrónomo y crítico de vinos utilizó el periodista uruguayo Hugo García Robles;
 Juan Sebastián Elcano, navío escuela de la Armada española;
 Sebastián Elcano, localidad de la Argentina;
 Elcano, localidad de Guipúzcoa, España;
 Elcano, localidad de Navarra, España;
 Elcano, barrio de Sevilla, España;
 el Real Instituto Elcano, instituto de análisis español.